Hoxie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hoxie (Arkansas)
Hoxie (Kansas)